Johann von Westerholt ist der Name folgender Personen:

* Johann von Westerholt (Domherr, um 1540) (um 1540–nach 1595), deutscher Geistlicher, Domherr in Münster
 Johann von Westerholt (Domherr, 1563) (1563–1628), deutscher Geistlicher, Domherr in Münster, Kanzler des Bischofs von Münster
 Johann Bernhard von Westerholt († 1664), deutscher Geistlicher, Domherr in Münster und Hildesheim